Daniel Díaz puede referirse a:

 Daniel Díaz Maynard (1934-2007), político uruguayo;

 Daniel Díaz Díaz (1934-), ingeniero mexicano;
 Daniel Díaz Muñoz (1948-), futbolista chileno;
 Daniel Díaz Erquinio (1959-), político peruano;
 Daniel Alberto Díaz (1979-), futbolista argentino;
 Daniel Ricardo Díaz (1989-), ciclista argentino.
 Daniel  Díaz (1990-), químico farmacobiólogo mexicano.